IVZ steht für:
 Informations-Verarbeitungs-Zentrum, Kooperation der ARD und Deutschlandradio
 Industrienorm für Aufstellvorrichtungen von Standardverkehrszeichen; siehe IVZ-Norm
 Ibbenbürener Volkszeitung, größte Tageszeitung im Kreis Ibbenbüren, Hörstel, Emsdetten, Hopsten u. a.

IVZ